Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2001 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое состоялось c 1 по 7 апреля в городе Махадаонда Испания (группа А) и с 26 марта по 1 апреля 2001 года в городе Бухарест Румыния (группа В).

История 
Этот турнир был первым соревнованием в рамках второго дивизиона, который был образован из команд, игравших до этого в группе C и в группе D чемпионата мира по хоккею с шайбой.

Регламент 
По итогам турнира команды, занявшие первые места в группах, получают право играть в первом дивизионе чемпионата мира 2002 года, а команды, занявшие последние места в группах, выбывают в третий дивизион чемпионата мира 2002 года.

Итоги турнира 
   и  вышли в первый дивизион.
   и  вылетели в третий дивизион.

Участвующие команды 
В чемпионате приняли участие 12 национальных команд — шесть из Европы, две из Азии, две из Океании, одна из Африки и одна из Северной Америки.

Группа А

Группа В

Группа А

Таблица

Результаты

Группа B

Таблица

Результаты

Переходы

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2001
 Первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2001

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккей
Хоккей
2
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Испании
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Румынии
Хоккей
Хоккей